Авіловка (Україна) — село на Донеччині, Єнакієвська міськрада, Донецька область
 Авіловка (Росія) — село на Східній Слобожанщині, Шебекінський район, Білгородська область